Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 223 dans le monde.

 Route fédérale 223 en Allemagne
 RS-223 au Brésil
 Route 223 au Québec, Canada
 Route 223 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route régionale 223 en Slovénie